Никола́й О́сипов: Осипов, Николай Евграфович (1877—1934) — российский невролог, психиатр и психотерапевт.
 Осипов, Николай Иванович (род. 1952) — советский и российский танцовщик.
 Осипов, Николай Осипович (1825—1901) — художник, академик Императорской Академии художеств.
 
 Осипов, Николай Сергеевич (1922—2014) — главный инженер Сибирского химического комбината.